Gąsior ist ein polnischer Ortsname:
 Gąsior (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Gonschor, 1938 bis 1945 Gonscher, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Gąsior (Wołów), Ortschaft in der Stadt Wołów, Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Gansahr, Kreis Wohlau, Schlesien
 Gąsior (Jemielno), Ort im Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Gansahr, Kreis Guhrau, Schlesien